Експлуата́ція (від , утвореного від дієслова exploiter, що сходить до  — «розгортаю, розкриваю») — використання, визиск.

 Експлуатація (економіка) — привласнення одними людьми продуктів праці інших людей.
 Експлуатація надр
 Експлуатація (техніка) — стадія життєвого циклу виробу, на якій реалізується, підтримується і відновлюється його якість
 Експлуатація праці